Un médaillier désigne :
 une collection de médailles comme le Médaillier Danicourt du Musée Alfred-Danicourt de Péronne, par exemple. Les principales collection de monnaies en France sont celles des musées suivants :
 Le Musée du 11 Conti - Monnaie de Paris,
 le médaillier du musée des beaux-arts de Lyon,
 le médaillier de la Fondation Calvet à Avignon ;
 un petit meuble à tiroir dans lequel on range des médailles dans des alvéoles rondes prévues à cet effet. Le médaillier apparut à la fin du  en même temps que les premières collections de médailles. Domenico Cucci, André-Charles Boulle, Charles Cressent ou Philippe Caffieri, fabriquèrent des médailliers. Le médaillier prit parfois, au , la dimension d'une commode comme celui de Louis XV à Versailles réalisé par Antoine-Robert Gaudreau en 1739, sur un dessin des frères Soldtz, ornemanistes.
Le nom est entré dans la langue française en 1671.

Notes et références